Baraccone ima više značenja:
 Baraccone, Bologna
 Baraccone, Cosenza
 Baraccone, Cuneo
 Baraccone, Torino
 Baraccone, Vibo Valentia